ABN AMRO World Tennis Tournament 2007 — 35-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Роттердам, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной золотой серии.

В 2007 году турнир прошёл с 19 по 25 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Николай Давыденко (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Михаил Южный впервые более чем за 25 месяцев побеждает на соревновании ассоциации.
 Иван Любичич уступает оба своих финала роттердамского турнира (ранее — в 2005 году — сильнее хорвата оказался Роджер Федерер).

Парный турнир

Факты 
 Мартин Дамм выигрывает 1-й титул в сезоне и 35-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Леандер Паес выигрывает 1-й титул в сезоне и 37-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 ABN AMRO World Tennis Tournament
 ATP Тур 2007
 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Нидерланды
Теннис
Февраль 2007 года
2007